Malakosaria är ett släkte av mossdjur. Malakosaria ingår i familjen Calwelliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Malakosaria